Paretroplus kieneri — тропическая пресноводная рыба из семейства цихлид отряда окунеобразных.

Длина тела до 13 см. Окраска бурая, плавники сероватые, у основания оранжеватые.

Эндемик Северо-Западного Мадагаскара, где распространена в бассейнах нескольких рек. Ареал очень фрагментированный из-за вырубки лесов. Обитает в водоёмах с температурой воды +24…+28 °C. Придонная рыба.

Занесена в Красный список МСОП как уязвимый вид из-за сокращения ареала вследствие уничтожения мест обитания, конкуренции и хищничества со стороны интродуцированых видов рыб.

Литература 
 Baensch, H. A. and R. Riehl (1997) Aquarien Atlas, Band 5. Mergus Verlag, Melle, Germany. 1148 p.
 Maréchal, C. and J.-P. Gosse (1991) Paretroplus. p. 359—360. // J. Daget, J.-P. Gosse, G. G. Teugels and D. F. E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB, Brussels; MRAC, Tervuren; and ORSTOM, Paris. Vol. 4.

Ссылки 
 FishBase: Paretroplus kieneri
 Loiselle, P. & participants of the CBSG/ANGAP CAMP «Faune de Madagascar» workshop 2004. Paretroplus kieneri. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1.
 Paretroplus kieneri — Madagascar’s endangered fishes

Цихловые
Рыбы Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 1960 году